Bujor ist der Name folgender Orte

in der Republik Moldau:
 Bujor (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești

in Rumänien:
 Bujor (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Bujor (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Bujor-Hodaie, Dorf im Kreis Mureș
 Târgu Bujor, Stadt im Kreis Galați

Bujor ist der Familienname von:
 Flavia Bujor (* 1988), rumänisch-französische Schriftstellerin